Andaleh (Luak), een plaats in Indonesië
Andaleh (Batipuh), een plaats in Indonesië